Yesa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Yesa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Yesa är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Yesa.  Trakten runt Yesa är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sangüesa,  km sydväst om Yesa. I omgivningarna runt Yesa 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra